Колкорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колкорд, Розуэлл (1839—1939) — седьмой губернатор штата Невада в период с 1891 по 1895 год, член Республиканской партии США.
  (1859—1934) — американский бизнесмен и исследователь Старого Запада.